Gábor Ocskay, madžarski hokejist; * 11. september 1975, Budimpešta, Madžarska, † 24. marec 2009, Budimpešta. 

Ocskay je bil vso svojo kariero član kluba Alba Volán Székesfehérvár, skupno šestnajst sezon. S klubom je osvojil devet naslovov madžarskega državnega prvaka, v sezonah 1998/99, 2000/01, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08 in 2008/09. V sezonah 1994/95, 1997/98 in 1998/99 je bil najboljši strelec madžarske lige, v sezonah 1993/94 in 2006/07 je bil izbran na najboljšega napadalca madžarske lige, v letih 1994, 1995 in 2006 pa za najboljšega madžarskega hokejista leta. Za madžarsko reprezentanco je nastopil na šestnajstih svetovnih prvenstvih, od tega sedmih skupine C in devetih skupine B oziroma prve divizije. Prav na njegovem zadnjem prvenstvu leta 2008 se je madžarska reprezentanca uspela uvrstiti v elitno divizijo prvič po letu 1939. Že leta 2004 je bil diagnosticiran s srčno napako, toda zdravniki so mu dovolili nadaljevati s kariero, 24. marca 2009, tri dni po osvojitvi naslova državnega prvaka, pa je umrl zaradi srčnega napada. Posthumno so njegov dres s številko 19 upokojili tako v Albi, kot tudi madžarski reprezentanci, po njem so poimenovali tudi dvorano. Leta 2011 je bil sprejet v novoustanovljeni Madžarski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere 

|-
| Madžarska
| Evropsko ml. prvenstvo C
| 92
|
| 3
| 7
| 3
| 10
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Madžarska
| Evropsko ml. prvenstvo B
| 93
|
| 6
| 2
| 3
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Madžarska
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 93
|
| 4
| 0
| 7
| 7
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo C
| 93
|
| 5
| 3
| 6
| 9
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alba Volán
| Madžarska liga
| 93/94
|
| 20
| 9
| 17
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Madžarska
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 94
|
| 4
| 4
| 4
| 8
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo C
| 94
|
| 6
| 2
| 1
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alba Volán
| Madžarska liga
| 94/95
|
| 23
| 19
| 27
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Madžarska
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 95
|
| 4
| 6
| 3
| 9
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo C
| 95
|
| 4
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alba Volán
| Madžarska liga
| 95/96
|
| 25
| 22
| 22
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo C
| 96
|
| 7
| 5
| 2
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alba Volán
| Madžarska liga
| 96/97
|
| 28
| 20
| 37
| 57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo C
| 97
|
| 5
| 5
| 1
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alba Volán
| Madžarska liga
| 97/98
|
| 21
| 24
| 20
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo C
| 98
|
| 5
| 3
| 9
| 12
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alba Volán
| Madžarska liga
| 98/99
|
| 25
| 22
| 22
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo B
| 99
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alba Volán
| Madžarska liga
| 99/00
|
| 15
| 14
| 14
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alba Volán
| Mednarodna liga
| 99/00
|
| 28
| 18
| 25
| 43
| +18
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo C
| 00
|
| 4
| 7
| 5
| 12
| +11
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alba Volán
| Madžarska liga
| 00/01
|
| 15
| 14
| 19
| 33
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alba Volán
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 16
| 18
| 21
| 39
| +42
| 20
|
| 4
| 5
| 1
| 6
|
|
|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo D1
| 01
|
| 5
| 4
| 5
| 9
| +8
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alba Volán
| Madžarska liga
| 01/02
|
| 7
| 6
| 4
| 10
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alba Volán
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 15
| 13
| 20
| 33
| +27
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo D1
| 02
|
| 5
| 4
| 5
| 9
| +8
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alba Volán
| Madžarska liga
| 02/03
|
| 12
| 6
| 18
| 24
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alba Volán
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 12
| 8
| 5
| 13
| +16
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo D1
| 03
|
| 5
| 1
| 3
| 4
| +2
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alba Volán
| Madžarska liga
| 03/04
|
| 18
| 14
| 18
| 32
|
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alba Volán
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 20
| 7
| 18
| 25
|
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo D1
| 04
|
| 5
| 2
| 3
| 5
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alba Volán
| Madžarska liga
| 04/05
|
| 3
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alba Volán
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 2
| 1
| 1
| 2
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo D1
| 05
|
| 5
| 3
| 1
| 4
| +0
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alba Volán
| Madžarska liga
| 05/06
|
| 10
| 7
| 8
| 15
|
| 12
|
| 8
| 7
| 8
| 15
|
| 12
|-
| Alba Volán
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 24
| 9
| 24
| 33
|
| 20
|
| 8
| 2
| 5
| 7
| -5
| 16
|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo D1
| 06
|
| 5
| 2
| 6
| 8
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alba Volán
| Madžarska liga
| 06/07
|
| 19
| 17
| 23
| 40
| +35
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alba Volán
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 24
| 9
| 23
| 32
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo D1
| 07
|
| 5
| 2
| 4
| 6
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alba Volán
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 41
| 8
| 21
| 29
| -2
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alba Volán
| Madžarska liga
| 07/08
|
| 4
| 1
| 2
| 3
| +5
| 6
|
| 9
| 8
| 10
| 18
| +13
| 8
|-
| Madžarska
| Svetovno prvenstvo D1
| 08
|
| 5
| 3
| 2
| 5
| +4
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alba Volán
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 53
| 19
| 24
| 43
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Alba Volán
| Madžarska liga
| 08/09
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
| 8
| 4
| 12
| 16
| 
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 584
| bgcolor="#7FFF00" | 373
| bgcolor="#7FFF00" | 513
| bgcolor="#7FFF00" | 886
| bgcolor="#7FFF00" | +178
| bgcolor="#7FFF00" | 370
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 37
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" | 36
| bgcolor="#7FFF00" | 62
| bgcolor="#7FFF00" | +8
| bgcolor="#7FFF00" | 40
|}

Zunanje povezave 
 
 

Madžarski hokejisti
Madžarski hokejski reprezentanti
Hokejisti Alba Volán Székesfehérvár
Hokejisti z upokojenimi številkami
Sprejeti v Madžarski hokejski hram slavnih
Ljudje, po katerih so poimenovali športno dvorano
Umrli za miokardnim infarktom